Езерово — название населённых пунктов.

Болгария 
 Езерово — село в Варненской области.
 Езерово — село в Пловдивской области.

Россия 
 Езерово — населённый пункт, согласно сообщению ИТАР-ТАСС — в Куйбышевском районе Ростовской области.

Примечания

См. также 
 Езеро
 Езерище
 Езерский
 Езёраны (значения)